Колонија Нуево Прогресо има више значења:

 Колонија Нуево Прогресо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Нуево Прогресо (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Нуево Прогресо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Нуево Прогресо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Колонија Нуево Прогресо (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику